Galway Women Football Club () est un club féminin de football basé dans la ville de Galway en Irlande. Le club participe au championnat d'Irlande de football féminin entre 2013 et 2022.

Histoire 

Le club est créé en 2013. Il participe en 2015 pour la troisième année au championnat d'Irlande. Son meilleur classement obtenu est une sixième place.

Le  la FAI annonce deux changements pour la saison 2023. Le Galway Women Football Club arrête la compétition et est immédiatement remplacé par le Galway United Football Club qui créé une équipe féminine.

Palmarès 
Aucun

Notes et références

Lien externe 
  Site officiel du club

Club de football en Irlande (pays)
Club sportif à Galway
Club de football fondé en 2013